Green es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

 Condado de Green (Kentucky)
 Condado de Green (Wisconsin)